Cole Hill steht für:

 Cole Hill (Kanada), Erhebung auf Vancouver Island
 Cole Hill (Pennsylvania), Ort im Lancaster County im US-Bundesstaat Pennsylvania

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Cole Hill (Kalifornien)	
 Cole Hill (New Hampshire)	
 Cole Hill (Albany County, New York)	
 Cole Hill (Chenango County, New York)	
 Cole Hill (Delaware County, New York)	
 Cole Hill (Madison County, New York)	
 Cole Hill (Clinton County, Pennsylvania)	
 Cole Hill (Warren County, Pennsylvania, 583 m)	
 Cole Hill (Warren County, Pennsylvania, 587 m)	
 Cole Hill (Essex County, Vermont)	
 Cole Hill (Rutland County, Vermont)	

Siehe auch:
 Coal Hill